Godin, een vrouwelijke godheid
Godin (gitaarmerk), Canadees gitaarmerk

Personen
Godin, Belgisch adelsgeslacht
Carel Godin de Beaufort, 20e-eeuws Nederlands autocoureur
Diego Godín, Uruguayaans voetballer
Jean-Baptiste André Godin, 19e-eeuws Frans sociaal geïnspireerd industrieel die o.a. kachels produceerde